Das WTT Contender Durban 2023 war das erste Turnier der WTT Series 2023 im Tischtennis. Es fand vom 10. bis 15. Januar 2023 im südafrikanischen Durban statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 12. Januar 2023)

Tischtennisveranstaltung 2023
Sportveranstaltung in Südafrika
Sport (Durban)